Diòtim (en llatí Diotimus, en grec antic Διότιμος) fou un poeta grec autor d'un poema anomenat Ἡρακλεία, en versos hexàmetres, sobre els treballs d'Hèrcules.

Uns versos seus els van conservar Suides i Miquel Apostoli, l'eclesiàstic romà d'Orient, que els va recollir a la seva col·lecció de refranys.

Referències 

Poetes de l'antiga Grècia